Albrecht III (1250–1300) – margrabia Brandenburgii
 Albrecht III (zm. 1308) – książę Saksonii-Lauenburg
 Albrecht III Habsburg (1349/50–1395) – książę Austrii
 Albrecht III Askańczyk (1375/80–1422) – książę Saksonii
 Albrecht III (1401–1460) – książę Bawarii-Monachium
 Albrecht III Achilles (1414–1486) – margrabia Brandenburgii